Wybory parlamentarne na Jamajce w 2016 roku – miały miejsce 25 lutego. Ze względu na system dwupartyjny głównymi konkurentami były rządząca Ludowa Partia Narodowa i opozycyjna Jamajska Partia Pracy. Zakończyły się zwycięstwem Jamajskiej Partii Pracy, jednak przewagą tylko jednego miejsca. Jest to najmniejsza przewaga partii rządzącej nad opozycyjną w historii tego państwa.

System wyborczy 
Wybrano 63 członków Izby Reprezentantów w jednomandatowych okręgach wyborczych i według zasad ordynacji większościowej. Zgodnie z ustawą The Representation of The People Act, kandydatem w wyborach mógł zostać każdy wyborca, który ukończył 21 lat, a łosować mógł każdy obywatel powyżej 18 roku życia. Aby znaleźć się na liście wyborczej, kandydat na kandydata musiał uzyskać 10 podpisów różnych osób uprawnionych do głosowania i należących do tego samego okręgu wyborczego.

Kandydaci 
Zarejestrowano 152 kandydatów. Partia rządząca - Ludowa Partia Narodowa - i parlamentarna partia opozycyjna - Jamajska Partia Pracy - wystawiły kandydatów we wszystkich 63 okręgach. Narodowy Ruch Demokratyczny wystawił kandydatów w 8 okręgach, Ludowa Partia Postępowa Marcusa Garvey'a w 7, a Ludowa Partia Postępowa w 2. Kandydowało też 9 kandydatów niezależnych.

Wyniki 
Komisja wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki 2 marca. Uprawnionych do głosowania było 1 824 410 osób, a oddano 870 663 głosów ważnych. Oznacza to, że frekwencja wyborcza wynosiła 47,72% i była najniższa w historii kraju.

Wyniki według partii politycznych

Wyniki według okręgów wyborczych

Przypisy 

2016 w Ameryce Północnej
Jamajka w XXI wieku
Polityka Jamajki
Jamajka 2016
Jamajka